Магдебург 
 Магдебурзьке архієпископство 
 Магдебурзьке герцогство 
 Магдебурзька діоцезія 
 Магдебурзький собор

Магдебург